Blaue Ente steht für:

 Blaue Ente, anderer Name der Saumschnabelente
 Blaue Ente (Zürich), Restaurant
 Gasthaus Blaue Ente (Leipheim), Bayern
 Blaue Enten, veraltet für Irrlehre, siehe Zeitungsente #Blaue Enten